Князев, Иван Александрович:
 Князев, Иван Александрович (1913—1997) — советский боксёр.
 Князев, Иван Александрович (1893—1937) — советский государственный деятель.